Bruntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bruntjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Bruntjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Bruntjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (14 ha)
Bruntjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun och Sorsele kommun,  (33,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn